Братешти има више значења:

 Братешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Братешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Братешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Братешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Братешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Братешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Братешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији